Соревнования в прыжке с шестом у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении в американском Портленде прошли 17 марта 2016 года на арене «Oregon Convention Center».

К соревнованиям на основании квалификационного норматива и рейтинга сезона были допущены 10 прыгуний, которые разыграли медали в финале, без проведения квалификации.

Действующей зимней чемпионкой мира в прыжке с шестом являлась Ярислей Сильва из Кубы.

Первые два места на пьедестале заняли американки Дженнифер Сур и Сэнди Моррис, бронзовым призёром стала гречанка Екатерини Стефаниди.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC-8)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Основные соревнования в прыжке с шестом у женщин прошли 17 марта 2016 года. Американка Дженнифер Сур, которая ранее в сезоне улучшила свой же мировой рекорд до 5,03 м, в Портленде обновила лучший результат в истории чемпионатов мира в помещении. Высоты 4,90 м ей хватило для победы, хотя попытки взять этот рубеж предпринимали ещё три участницы финала.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки